Hollow (canção de Alice in Chains)
 Hollow (canção de Godsmack)
 Hollow (canção de Pantera)
 Hollow (demo)

Ver também

Desambiguação